Barone ima više značenja:
 Barone (Katancaro)
 Barone (Palermo)
 Barone (Ređo di Kalabrija)